Obando puede referirse a:
 El nombre común de la planta Solanum quitoense.

Lugares 
 Obando, una pedanía del municipio español de Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz, Extremadura, España.
 Puebla de Obando, un municipio de la provincia de Badajoz, Extremadura, España.
 Obando, una localidad en Bulacán, Filipinas.
 Obando, un corregimiento del municipio de San Agustín, departamento del Huila, Colombia.
 Obando, un municipio en el departamento del Valle del Cauca, Colombia.
 La Provincia de Obando, una de las subdivisiones del antiguo Estado Soberano del Cauca y del departamento del Cauca en Colombia.
 La Subregión de Obando, una de las cinco regiones que conforman el departamento de Nariño (Colombia).

Personas 
 Sandra Obando, botánica colombiana.
  José María Obando, primer presidente de la República de la Nueva Granada.
 Miguel Obando y Bravo, cardenal nicaragüense y arzobispo emérito de Managua.